Подсосонки — топоним:

 Подсосонки — деревня в Карачевском районе Брянской области
 Подсосонки — деревня в Угранском районе Смоленской области